Jerezano : d'une manière générale, homme né à Jerez de la Frontera (Espagne 
 El Jerezano, (Manuel Lara Reyes, dit « El Jerezano »), matador espagnol né à Jerez de la Frontera le , mort à Veracruz (Mexique en 1912 ;
 Luis Parra García « Jerezano », matador espagnol né à Jerez de la Frontera le  ;
 Luis Parra Fernández « Jerezano », matador espagnol né à Jerez de la Frontera le , fils du précédent.

Homonymie